Артур Викторович Крижановский (род. в 1958 году, Киевская область) — писатель, автор детективов, боевиков, триллеров, книг в жанре фантастики. Литературный псевдоним — Сергей Соболев.

Биография 
Артур Крижановский (литературный псевдоним — Сергей Соболев родился в Киевской области (Украина) 18 сентября 1958 года. После окончания школы учился в Ленинграде. По распределению попал в Литву, работал в системе Министерства морского флота СССР. В 1991 г. закончил Политологический институт в Ленинграде (Санкт-Петербург). С 1995 года занимается литературной деятельностью. Проживает в Литве.

Библиография 
 «НОВЫЙ ПОРЯДОК»,1995
 «Кремлёвский пасьянс», 1995
 «АДСКИЙ ЛАБИРИНТ», 1996
 «МЯСОРУБКА», 1997
 «КОНДОР ПРИНИМАЕТ ВЫЗОВ» 1998
 «ТАНГО ВТРОЕМ», 1999
 «ОХОТА НА ВОЛКОВ», 2000
 «ОХОТА НА КРЫС», 2000
 «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ», 2001
 «ТЕРРОРИСТ № 1», 2001
 «ШАХ НЕФТЯНОМУ КОРОЛЮ», 2002
 «ПЕРСОНА НОН ГРАТА», 2002
 «ЧЕРНЫЙ ОТРЯД», 2002
 «В. Ч. К. (Вживленный чип контроля)», 2003
 «ТИТАНОВАЯ ГИЛЬОТИНА», 2003
 «ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК», 2004
 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ», 2004
 «ВРЕМЯ „Ч“, 2005
 „БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЖОКЕР“, 2006
 „РУССКИЕ ИДУТ“, 2006
 „ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ“, 2006
 „ОПЕРАТИВНЫЙ ЗАХВАТ“, 2007
 „ДЕВЯТЬ МИНУТ ДО ВЗРЫВА“, 2008
 „ЗНАМЁНА КНЯЗЯ“, 2008
 „ВРАГ МОЕГО ВРАГА“, 2009
 „КОРОЛЕВСКИЙ СТРЕЛОК“, 2009
 „ЗАШИФРОВАННАЯ ЖИЗНЬ“, 2010
 „КАБУЛЬСКИЙ ТРАФИК“ 2010
 „АБСОЛЮТНЫЙ ХОЛОД“ 2011
 „КОМАНДИРОВКА НА ТОТ СВЕТ“, 2011
 „Кремлёвский сыщик“, 2011
 „СКРИПТЕР“, 2011—2012. Электронная книга. Литрес.
 „ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ СТРАННИКА“, 2012
 „БРАТСТВО ВОЛКОВ“, 2013

Экранизации 

 Телесериал „ПЕРСОНА НОН ГРАТА“ (2005 год), 12 серий — снят по одноимённому роману.
 Телесериал „ЯНТАРНЫЙ БАРОН“ (2007 год), 12 серий — снят по романам „Кондор принимает вызов“ и Танго втроем».
 Телесериал «НАРКОТРАФИК» (2010 год), 24 серии — снят по мотивам романа «Танцы с волками».

Примечания

Ссылки 
 «Скриптер». Сайт писателя Сергея Соболева
 Библиография на сайте Лаборатория Фантастики
 
 Интервью «Комсомольской правде»

Авторы детективной прозы
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Русские писатели XX века
Писатели-фантасты России